Vilgot Larsson, švedski hokejist, * 3. maj 1932, Falun, Švedska, † 21. december 2015.

Larsson je vso kariero igral za klub Leksands IF v švedski ligi, skupno je v trinajstih zaporednih sezonah za klub odigral 248 prvenstvenih tekem.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1956 in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF